Gwiezdny pirat – polski serial dla młodzieży z 1998 roku.
 Gwiezdny Pirat – czasopismo o grach fabularnych.